2 miejscowości w Polsce: 
 Kłokoczyn – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów 
 Kłokoczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz